Violeť může být:
 genciánová violeť, krystalová violeť, Methyl Violet 10B – triarylmethanové barvivo
 methylová violeť – označení pro skupinu fialových barviv, užívaných v chemii jako pH indikátor, v biologii na Gramovo barvení vzorků a v průmyslu k barvení textilu a jiných výrobků

Související články 
 Violet

Externí odkazy